Il singolare del torneo di tennis La Costa Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Jimmy Connors 4-6, 6-0, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Collegamenti esterni 

La Costa Open 1976